Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut erano i detentori del titolo, ma Herbert ha deciso di non partecipare. Mahut ha fatto coppia con Jürgen Melzer, perdendo al secondo turno da Kevin Krawietz e Andreas Mies.

In finale Krawietz e Mies hanno sconfitto Jérémy Chardy e Fabrice Martin con il punteggio di 6-2, 7-63.

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (terzo turno)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (primo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinale)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (terzo turno)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (primo turno)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (primo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (terzo turno)
  Henri Kontinen /  John Peers (terzo turno)

  Máximo González /  Horacio Zeballos (primo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarti di finale)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (quarti di finale)
  Ivan Dodig /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Nicolas Mahut /  Jürgen Melzer (secondo turno)
  Robin Haase /  Frederik Nielsen (terzo turno)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (primo turno)
  Austin Krajicek /  Artem Sitak (primo turno)

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Riserve 

  Federico Delbonis /  Guillermo Durán (terzo turno)

Clicca sul numero di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Grégoire Barrère /  Quentin Halys (terzo turno)
  Elliot Benchetrit /  Geoffrey Blancaneaux (secondo turno)
  Benjamin Bonzi /  Antoine Hoang (secondo turno)
  Mathias Bourgue /  Jonathan Eysseric (primo turno)

  Enzo Couacaud /  Tristan Lamasine (secondo turno)
  Hugo Gaston /  Clément Tabur (primo turno)
  Manuel Guinard /  Arthur Rinderknech (primo turno)

Clicca sul numero di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2019